Il doppio del torneo di tennis DFS Classic 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrici Larisa Neiland e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale 6–4, 6–1 Leila Meskhi e Svetlana Černeva.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Lori McNeil /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)
 Elise Burgin /  Elizabeth Smylie (quarti di finale)
 Leila Meskhi /  Svetlana Černeva (finale)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (campionesse)

 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (primo turno) 
 Katrina Adams /  Penny Barg (secondo turno) 
 Jo Durie /  Sharon Walsh-Pete (primo turno) 
 Ann Henricksson /  Christiane Jolissaint (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

DFS Classic 1988